El Barco hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas 
 El Barco (Argentina), efímero asentamiento español en la actual provincia argentina de Santiago del Estero.

en España 
El Barco de Ávila, localidad y municipio de la provincia de Ávila.
El Barco de Valdeorras, concello de la provincia de Orense.
El Barco (El Barco de Valdeorras), lugar y parroquia del concello de El Barco de Valdeorras.
El Barco de los Frailes, localidad del municipio de Boecillo, provincia de Valladolid.

Literatura
 El barco de la muerte, novela de Bruno Traven
 El barco ebrio, poema de Arthur Rimbaud
 El Barco de Vapor (colección),  colección de literatura infantil

Películas
 El barco de los locos, estadounidense de 1965
 El barco en la hierba, francesa de Gérard Brach estrenada en 1971
 El barco sale a las diez, argentina 
 Das Boot (película), de Wolfgang Petersen traducida al español como El barco y como El submarino

Música
 El Barco, es una canción de la cantante colombiana Karol G.

Además
 El barco fantasma / Los textiles, sencillo del cantautor chileno Ángel Parra.
El barco, canción de Karol G.
 El barco (serie de televisión) (2011-2013), serie de televisión española de ciencia ficción de Antena 3.
 El barco: rumbo a lo desconocido (2011),  programa de telerrealidad basado en la serie de televisión homónima de Antena 3.
 El Barco, también conocido como "La Barca de la Fe", templo católico, ubicado en Tlaxcala.